Восточноевропейская женская баскетбольная лига 2016/2017 () — являлся вторым сезоном женского баскетбольного турнира, в котором участвовали команды Восточной Европы.

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) групповой этап — 12 команд с 23 сентября 2016 года по 8 января 2017 года в 3-х турах сыграли по 8 матчей.

2) финальный — лучшие четыре команды из каждой группы выходят в Финал восьми, который проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф (31 марта — 2 апреля 2017 года).

Участники

Результаты

Регулярный сезон

Группа А 

|}

Группа В 

|}

Квалификационный раунд

Группа С

Группа D

Финал восьми

1/4 финала

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   ТТТ Рига
   Динамо
 4.  Баскет Гдыня
 5.  Горизонт
 6.  Кибиркштис-ВИЧИ

Лучшие игроки турнира 

Символическая пятёрка турнира
  Тея Облак («Гуд Энджелс»)
  Ана Дабович («Динамо»)
  Гунта Башко-Мелнбарде («ТТТ Рига»)
  Айша Сазерленд («ТТТ Рига»)
  Каролин Свордс («Баскет Гдыня»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Примечания

Ссылки 
 
 

2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе